Чемпионат Футбольной лиги 2009-10 — 18-й сезон Первого дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования, последний год, являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионат Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу вышли две команды и еще победитель Плей-офф Чемпионата Футбольной лиги. Три команды занявшие самые низшие места покинут Чемпионат Футбольной лиги и переидут в Первую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Чемпионата Футбольной лиги 
Клубы, вышедшие в Премьер-лигу
 Вулверхэмптон Уондерерс
 Бирмингем Сити
 Бернли

Клубы, выбывшие в Первую лигу
 Норвич Сити
 Саутгемптон
 Чарльтон Атлетик

В Чемпионат Футбольной лиги 
Клубы, выбывшие из Премьер-лиги
 Ньюкасл Юнайтед
 Мидлсбро
 Вест Бромвич Альбион

Клубы, вышедшие из Первой лиги
 Лестер Сити
 Питерборо Юнайтед
 Сканторп Юнайтед

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

Матчи плей-офф 

Первые матчи

Ответные матчи

«Блэкпул» выиграл со счётом 6:4 по сумме двух матчей.

По сумме двух матчей была зафиксирована ничья. «Кардифф Сити» выиграл по пенальти со счётом 4:3.

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2009
Футбол в Англии в сезоне 2009/2010